Агаджанян Артур Володимирович (нар. 1957) — вірменський громадський діяч.
 Агаджанян Арцрун Князевич (нар. 1955) — депутат вірменського парламенту.
 Агаджанян Гегам Хачатурович (1891–1969) — вірменський агроботанік, академік АН Вірменської РСР (1956).
 Агаджанян Григорій-Петро (1895–1971) — вірменський католицький кардинал.
 Агаджанян Степан Меліксетович (1863–1940) — вірменський художник.